Photedes bondii är en fjärilsart som beskrevs av Knaggs 1861. Photedes bondii ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
bondii